Заборак () — населенный пункт (деревня) в общине Чайниче, который принадлежит энтитету Республике Сербской, Босния и Герцеговина. По результатам югославской переписи населения 1991 года в Забораке проживало 288 человек. Расположен на границе с Сербией.

Население 
В населении деревни преобладают сербы, доля остальных национальностей незначительна.

Национальный состав населения 
На 1991 год:
 сербы — 222 человека (77,08 %);
 хорваты — 0 человек (0,00 %);
 мусульмане — 54 человека (18,75 %); 
 югославы — 1 человек (0,35 %);
 другие и неизвестно — 11 человек (3,92 %).

Примечания 

Населённые пункты Республики Сербской